Crato – miasto w Portugalii
 Crato – miasto w Brazylii